Сульфид палладия — неорганическое соединение, соль металла палладия и сероводородной кислоты:

 Сульфид палладия(I) 
 Сульфид палладия(II) 
 Сульфид палладия(IV)